Världsmästerskapet i korfball 2003 var det sjunde världsmästerskapet i korfball och spelades i Nederländerna.

Preliminär omgång

Grupp 1

Grupp 2

Gruppspel

Grupp A1

Grupp A2

Grupp B1

Grupp B2

Placeringsmatcher

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2003
2003 i Nederländerna
Sportåret 2003
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Korfball i Nederländerna